Austria:
 Obernberg am Brenner – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land
 Obernberg am Inn – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Osoby:
 Ignaz Joseph von Obernberg – niemiecki historyk

Inne:
 Obernberg – zamek

Zobacz też:
 Oberberg
 Obernburg